Хамиду́лин — тюркская фамилия. Известные носители:
 Хамидулин, Александр Михайлович (род. 1968) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Хамидулин, Рашит Луфтулович (1936—2013) — российский дипломат.
 Хамидулин, Ренат Энварбикович (род. 1978) — российский велогонщик, бизнесмен, комментатор и менеджер.

См. также 
 Хамидуллин